El término Amistad puede referirse a:

Amistad, relación interpersonal de afecto entre seres humanos.
Amistad, barco mercante español en el cual se llevó a cabo una rebelión de esclavos en 1839.
Amistad, buque corsario que participó en la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Amistad, película de Steven Spielberg.
Parque Internacional La Amistad
 Municipio de Amistad en la provincia de Matanzas, Cuba.
Amistad, lugar designado por el censo en Texas, Estados Unidos.